Jastarnia – miasto w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Jastarnia
 Jastarnia – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim i powiecie puckim
 Jastarnia – stacja kolejowa w Jastarni

Zobacz też 
 Jastarnia (gromada), Jastarnia Wczasy, Latarnia Morska Jastarnia, Lądowisko Jastarnia, Morskie przejście graniczne Jastarnia, Ośrodek Oporu Jastarnia